El término idioma piceno (o picénico) suele aplicarse a dos lenguas diferentes no emparentadas:
 El Piceno meridional que es una lengua indoeuropea relacionada con el osco-umbro.
 El Piceno septentrional que es una lengua no clasificada presumilemente no-indoeuropea hablada en los alrededores de Novilara.